Сосно́вый лес:

 Сосновый лес — лес с преобладанием сосны.
 Сосновый Лес — лесное урочище в Липецке.
 Сосновый лес (картина Шишкина).
 Сосновый лес (ширма) — произведение Хасэгава Тохаку, включённое в список Национальных сокровищ Японии.

См. также 
 Сосновый бор
 Бор (лес)